Dorpsstraat 19 (Lage Vuursche), monumentaal pand.
 Dorpsstraat 19 (Ouderkerk aan den IJssel), monumentaal pand.